Un candelero es un soporte móvil que sirve para sostener velas.

El término también puede referirse a:
 Nombre común de la planta Narcissus cernuus.
 Nombre común de la planta Narcissus jonquilla.
 Nombre común de la planta Narcissus rupicola.
 Nombre común de la planta Narcissus tazetta''.
Candelero, puntal de hierro en una embarcación
Candelero, estructura utilizada para resguardarse del fuego enemigo